The Rite of Spring è il titolo inglese de La sagra della primavera – balletto musicato da Igor Stravinsky nel 1913. Può tuttavia riferirsi anche a:

Rites of Spring – gruppo statunitense post-hardcore attivo dal 1984 al 1986.
Rites of Spring – album di debutto dell'omonimo gruppo.
The Rite of Spring – album in studio del 2014 del trio The Bad Plus.
The Rite of Spring – album in studio del 1971 di Hubert Laws.
Rites of Spring festival – festival dedicato al Rock progressivo che si svolge a Glenside in Pennsylvania.

Pagine correlate 
The Rite of Strings – album in studio del chitarrista Al Di Meola.